Giuseppe Bofondi – cardinale italiano
Marcello Bofondi – prefetto e politico italiano